Colonna romana – monumento di Grosseto
Colonna romana – monumento di Brindisi (in origine due colonne)